«Nazareth» té aquests significats: 

 Art:
 Nazareth (grup musical), banda de rock escocesa.

 Geografia:
 Nazareth, municipi belga de la província de Flandes Oriental .